Het ATP-toernooi van Stuttgart 2009 (met de officiële naam Mercedes Cup) werd gespeeld van 13 tot en met 19 juli 2009. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van de TC Weissenhof in Duitse stad Stuttgart.

Het toernooi van 2009 trok ca. 32.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= G Simon
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-team02= P Petzschner
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-team03= M Zverev
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-team04= G García López
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=4
| RD1-team05= A Goloebev
| RD1-score05-1='''6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=0
| RD1-team06=

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Outdoor ATP-toernooi van Stuttgart
Stuttgart